Ernsdorf steht für die Orte:

 Ernsdorf (Kreuztal), Ortsteil der Stadt Kreuztal, Nordrhein-Westfalen
 Ernsdorf (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ernsdorf (Oberschlesien), Ort in Oberschlesien, bei Bielitz
 Ernsdorf bei Staatz, Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Staatz, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 ehemals Ernsdorf im Landkreis Reichenbach (Eulengebirge), 1890 eingemeindet nach Reichenbach (Dzierżoniów, Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien)

Siehe auch:
 Ehrnstorf